Der Dreiband-Weltcup 1988/1 war das 1. Weltcupturnier im dritten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 4. bis zum 6. November 1988 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Paris statt.

Geschichte 
Seinen zweiten Weltcup-Sieg in Folge feierte Torbjörn Blomdahl. Der neue Weltranglistenerste besiegte im Finale den Berliner Dieter Müller glatt mit 3:0 Sätzen. Blomdahl spielte dabei einen neuen Rekord-Einzeldurchschnitt (BED) bei Weltcup-Turnieren von 2,142. Für Müller war der zweite Platz die beste Weltcup Platzierung. Das Spiel um Platz drei bestritten die Dauerkonkurrenten der letzten 20 Jahre Raymond Ceulemans und Nobuaki Kobayashi welches Ceulemans mit 3:1 Sätzen gewann. Der Däne Karsten Lieberkind und der Franzose Francis Connesson hatten sich beim Grand Prix im belgischen Spa die Plätze für die Setzliste 1988 erspielt.

Nach der Einigung zwischen der UMB und der BWA wurde entschieden das der Gesamt-Weltcupsieger des Jahres auch den Titel des Dreiband-Weltmeisters tragen darf.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Nobuaki Kobayashi
  Ludo Dielis
  Marco Zanetti
  Richard Bitalis
  Rini van Bracht
  Dieter Müller
  Francis Connesson
  Allen Gilbert
  Karsten Lieberkind

Ausrichterplätze:
  Roland Dufetelle
  Egidio Vierat
  Robert Weingart
  Michel Vidal

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.O.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Jun’ichi Komori, Raymond Ceulemans und Nobuaki Kobayashi) waren für das Achtelfinale gesetzt.Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler Eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler Zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkt./Aufn./ED/HS

Einzelnachweise 

1988 1
Karambolageveranstaltung 1988
Billardturnier in Paris
16. Arrondissement (Paris)